Pillucina är ett släkte av musslor. Pillucina ingår i familjen Lucinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Pillucina